Aleksandra Krunić och Kateřina Siniaková var regerande mästare, men de valde att inte försöka försvara sin titel.

Anna Danilina och Beatriz Haddad Maia besegrade Vivian Heisen och Panna Udvardy i finalen med 4–6, 7–5, [10–8] och vann damdubbeln vid Sydney International 2022.

Seedning
  Barbora Krejčíková /  Zhang Shuai (Första omgången)
  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara (Semifinal)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (Första omgången)
  Alexa Guarachi /  Nicole Melichar-Martinez (Kvartsfinal)

Lottning

Lottning

Referenser
 Lottning

Noter

2022 – Damdubbel
Sydney International 2022 – Dubbel